Cleveland Barons byl název tří amerických zaniklých hokejových klubů:

 Cleveland Barons (1937-1973) – zaniklý úspěšný klub AHL
 Cleveland Barons (NHL) – klub, který hrál v NHL v letech 1976–1978
 Cleveland Barons (2001-2006) – zaniklý klub AHL